Austin Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Austin Mountain (North Carolina)
 Austin Mountain (Virginia)